Гап, Ґап () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, адміністративний центр департаменту Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 155 км на північ від Марселя, на знаменитій «дорозі Наполеона», що з'єднує Гренобль з Лазурним Берегом через Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18042 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 38903,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Гап на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гап на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхні Альпи
Верхні Альпи